Greencastle è il nome di vari luoghi:
Greencastle, Pennsylvania, 
Greencastle, Missouri, 
Greencastle, Indiana, 
Greencastle in Donegal, 
Greencastle nel Tyrone, 
Greencastle nel Down,